Dubravica bezeichnet:

 Dubravica (Čapljina), einen Ort in Bosnien und Herzegowina
 Dubravica (Neum), einen Ort in Bosnien und Herzegowina
 Dubravica (Vitez), einen Ort in Bosnien und Herzegowina
 Dubravica (Zavidovići), einen Ort in Bosnien und Herzegowina
 Dubravica (Dubrovnik), einen Ort in der Gespanschaft Dubrovnik-Neretva, Kroatien
 Dubravica (Metković), einen Ort in der Gespanschaft Dubrovnik-Neretva, Kroatien
 Dubravica (Zagreb), einen Ort in der Gespanschaft Zagreb, Kroatien
 Dubravica (Serbien), einen Ort in Serbien
 Dúbravica, einen Ort in der Slowakei

Siehe auch:
 Doubravice